Lunar (computerspelserie), een spelserie van Game Arts
 Lunar Lander, een arcadespel uit 1979
 Lunar Orbiterprogramma, een ruimteprogramma
 Lunar Society, een genootschap van intellectuelen uit Groot-Brittannië